Neumeier ist der Familienname folgender Personen:

 Beate Neumeier (* 1955), deutsche Anglistin und Hochschullehrerin
 Edward Neumeier (* 1957), amerikanischer Drehbuchautor
 Gerhard Neumeier (* 1960), deutscher Archivar und Historiker
 Johann Neumeier (* 1945), deutscher Politiker
 John Neumeier (* 1939), US-amerikanischer Tänzer und Choreograph
 Josef Neumeier (1934–2020), deutscher Landrat
 Mani Neumeier (* 1940), deutscher Rockmusiker, Free Jazz-Schlagzeuger, Frontman der deutschen Krautrock-Band Guru Guru
 Michael Neumeier (1880–1962), deutscher Bürgermeister
 Moritz Neumeier (* 1988), deutscher Poetry Slammer und Autor

Siehe auch:
 Neumaier, Neumayer, Neumair, Neumayr, Neumeyer